Парламентские выборы в Швейцарии проходили 26 октября 1919 года. После одобрения референдума 1918 года о введении пропорционального представительства в Национальном совете и Совете кантонов парламентские выборы 1919 года стали первыми в истории, проведёнными по пропорциональной избирательной системе. Были избраны 189 депутатов Национального совета и 44 депутата Совета кантонов.

В результате Свободная демократическая партия, хотя и потеряла большинство, осталась самой крупной парламентской партией, получив 60 из 189 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Выборы 1919 года
1919 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии